Атлетски митинг у Цириху 2016. одржан је 31. августа и 1. септембра 2016. на Стадиону Лецигрунд у Цириху. Ово је тринаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Сатница 
.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 

Ветар +0,4 м/с

400 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком 

1 Прекинуо такмичење

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 

Ветар +0,2 м/с

800 м

1.500 м

100 м препоне 

Ветар +0,4 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ 

1 Прекинула такмичење

Бацање диска

Остале дисциплине

Жене

100 м 
Такмичење је почело у 19:00 (1. група) и 19:08 (2. група).,,
Ветар:Група 1: -0,3 м/с, Група 2: -0,1 м/с

4 х 100 м 
Такмичење у штафети је почела у 21:55.

Скок мотком 
Скок мотком за жене одржано је 31. августа 2016. године у дворани са почетком у 18:30 часова.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Атлетски митинг у Цириху
ИААФ Дијамантска лига 2016.